Kedai Durian (Deli Tua), een plaats in Indonesië
Kedai Durian (Medan Johor), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing